Plusieurs canons ont un calibre de  :
 le canon de 14 pouces/45 calibres, un canon équipant les navires de l'United States Navy durant les Première et Seconde Guerres mondiales ;
 le canon de 14 pouces/50 calibres, son évolution ;
 le canon de 14 pouces/45 calibres EOC, un canon construit au Royaume-Uni et aussi utilisé par le Chili ;
 le , un canon construit au Royaume-Uni et équipant plusieurs navires de la Marine impériale japonaise ;
 le canon de 14 pouces BL Mk VII construit au Royaume-Uni qui équipe les cuirassés de la  et sert de batterie côtière durant la Seconde Guerre mondiale.